Název Skalní potok má více významů:

přírodní rezervace
 Skalní potok (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Bruntál

vodní tok
 Skalní potok (přítok Jílovského potoka) – levostranný přítok Jílovského potoka v okrese Ústí nad Labem
 Skalní potok (přítok Radotínského potoka) – levostranný přítok Radotínského potoka na území hlavního města Prahy
 Skalní potok (přítok Střední Opavy) – levostranný přítok Střední Opavy v okrese Bruntál
Skalní potok (přítok Metuje)  –  pravostranný přítok Metuje v Teplických skalách